Die 17. Rallye Mexiko war der dritte von geplanten 15 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2020. Die Rallye sollte aus 24 Wertungsprüfungen bestehen, wegen den erwartet hohen Zuschauerzahlen am Sonntag verzichtete man auf die Wertungsprüfungen 22 bis 24. Die Gefahr für die Zuschauer wegen der COVID-19-Pandemie war zu groß. Außerdem wurden die Reisetätigkeiten in verschiedenen Ländern bereits heruntergefahren und man musste schauen, dass die Mitarbeiter der Teams noch nach Hause fliegen konnten. So fand die Rallye zwischen dem 12. und dem 14. März statt und nicht bis zum 15. März. Die Rallye Mexiko punktete trotz des Abbruchs zu einhundert Prozent für das Gesamtklassement der Rallye-WM.

Bericht 
Die Entscheidung, die Rallye Mexiko angesichts der Coronavirus-Krise einen Tag vor Schluss zu beenden, wurde bereits getroffen während die WRC-Fahrer noch auf den Wertungsprüfungen (WP) des Samstagnachmittags unterwegs waren.

Der sechsmalige Weltmeister Sebastien Ogier hat seinen ersten Sieg in Diensten von Toyota eingefahren. Er wird nach WP21 als Führender und damit als Gewinner der abgebrochenen Rallye geführt. Den zweiten Rang hinter Ogier belegte Ott Tänak (Hyundai) mit einem Rückstand von 27,8 Sekunden. Am Freitag hatte der amtierende Weltmeister bei einem Unfall auf WP4 fast eine Minute verloren. Mit drei WP-Bestzeiten am Samstag fing er Teemu Suninen (M-Sport-Ford) noch ab auf Rang zwei. Um auch Ogier noch einzuholen reichte es für Tänak nicht mehr.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 36 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Mexiko: https://www.rallymexico.com/

Einzelnachweise 

Mexiko
2020